Elkhart, un village du comté de Logan dans l'Illinois.
 Elkhart, une ville du comté d'Elkhart, situé dans l'Indiana ;
 Elkhart, une ville du comté de Polk, en Iowa ;
 Elkhart, une ville siège du comté de Morton, situé dans le Kansas ;
 Elkhart, une ville du comté d'Anderson dans l'État du Texas.

Voir aussi 
 Comté d'Elkhart, un comté de l'État de l'Indiana